Bystre ist:

 der Name eines Dorfes in Polen, Woiwodschaft Niederschlesien, Powiat Oleśnica, siehe Bystre (Oleśnica)
 der Name eines Dorfes in Polen, Woiwodschaft Karpatenvorland, Powiat Bieszczady, siehe Bystre (Czarna)
 der Name eines Dorfes in Polen, Woiwodschaft Karpatenvorland, Powiat Nisko, siehe Bystre (Krzeszów)
 der Name eines Dorfes in Polen, Woiwodschaft Karpatenvorland, Powiat Lesko, siehe Bystre (Baligród)
 der Name eines Dorfes in Polen, Woiwodschaft Podlachien, Powiat Bielsk Podlaski, siehe Bystre (Boćki)

 der Name eines Dorfes in der Ukraine (ukrainisch Бистре), siehe Bystre (Ukraine)

siehe auch:
 Bystra
 Bystrá
 Bystré